Уленты () — название нескольких населенных пунктов в Казахстане:

Акмолинская области 
 Уленты — село в Ерейментауском районе Акмолинской области.
 Уленты — станция в Ерейментауском районе Акмолинской области.

См. также 
 Оленти — село в Сырымском районе Западно-Казахстанской области.
 Оленти — река в Акмолинской, Карагандинской и Павлодарской областях Казахстана.
 Оленти — река в Западно-Казахстанской области.